Восто́чный проспект — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Восточный проспект — улица в посёлке Береговой.
 Восточный проспект — улица в городе Владивосток.
 Восточный проспект — улица в городе Сорочинске.

Украина 
 Восточный (Східний) проспект — улица в городе Бердянске.

См. также 
 Восточный бульвар
 Восточный переулок (значения)
 Восточный проезд
 Восточная площадь
 Восточная улица